Меес, Виктор (1927—2012) — бельгийский футболист, игрок «Антверпена» и сборной Бельгии.
 Меес, Филиберт (1929—2006) — бельгийский пианист.
 Меес, Хельга (1937—2014) — западногерманская фехтовальщица-рапиристка, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио.